Меляков:
 Меляков, Василий Игнатьевич (1923—1988) — Герой Советского Союза.
 Меляков, Игорь Викторович (род. 1976) — российский хоккеист.
 Меляков, Кирилл Игоревич (род. 1997) — российский хоккеист.